Trüphaina (Tryphaena, Τρύφαινα; i. e. 141 körül – i. e. 111) ptolemaida hercegnő, VIII. Antiokhosz szeleukida uralkodó felesége.

Élete
Gyakran feltételezik, hogy a Kleopátra nevet is viselte, de erre nincs bizonyíték. VIII. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó legidősebb lánya volt második feleségétől és egyben unokahúgától, III. Kleopátrától. Testvérei voltak IX. Ptolemaiosz, X. Ptolemaiosz Alexandrosz, IV. Kleopátra és Kleopátra Szeléné.

I. e. 124-re VIII. Ptolemaiosz már nem támogatta többé II. Alexandrosz Zabinasz szeleukida trónkövetelőt, helyette VIII. Antiokhosz Grüposz – II. Démétriosz Nikatór és Kleopátra Thea fia – mellé állt. Feleségül adta hozzá lányát, Tryphaenát és seregeket is küldött. Antiokhosznak és Tryphaenának hat gyermeke született: VI. Szeleukosz Epiphanész; XI. Antiokhosz Epiphanész és I. Philipposz Philadelphosz (ikrek), III. Démétriosz Eukariosz, XII. Antiokhosz Dionüszosz, akik mindannyian szeleukida uralkodók lettek, és Laodiké Thea, aki I. Mithridatész felesége lett.

I. e. 112-ben Antiokhosz Grüposz legyőzte mostohafivérét és riválisát, IX. Antiokhosz Küzikénoszt, és elfoglalta Antiokheiát, ahol IV. Kleopátra, Tryphaena húga és IX. Antiókhosz felesége élt. Kleopátra Apollón szentélyében keresett menedéket, de Tryphaena, aki gyűlölte húgát, mindenképpen meg akarta öletni. Azzal gyanúsította Kleopátrát, hogy idegen hadseregeket vont be a szeleukida mostohafivérek közti harcba, és hogy anyja engedélye nélkül Egyiptomon kívülre házasodott. Antiokhosz kérte Tryphaenát, hogy kímélje meg húga életét, azzal érvelt, hogy ősei sosem bántak ilyen kegyetlenül nőkkel, hogy a templom, ahol Kleopátra menedéket keresett, szent hely, és tisztelnie kell az isteneket, akik segítségével győzött, Tryphaenát azonban nem lehetett megbékíteni és katonákat küldött Kleopátra meggyilkolására. A templomba behatoló katonák megölték Kleopátrát, aki haldoklása közben megátkozta gyilkosait és a megsértett istenekre bízta, hogy megbosszulják halálát. Egy évvel később IX. Antiokhosz, aki egy újabb csatában legyőzte mostohafivérét, elfogta Tryphaenát, és feláldozta Kleopátra lelke tiszteletére.

Ősei

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Felix Stähelin: Kleopatra 25). In: Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft . Vol. XI, 1 (1921), col. 787-788.

Külső hivatkozások
 Tryphaena  by Chris Bennett 

Ókori egyiptomi hercegnők
Ptolemaida dinasztia
I. e. 141-ben született személyek
I. e. 111-ben elhunyt személyek